Flere personer har eller har haft efternavnet Thøgersen:

 Andreas Fugl Thøgersen (født 1972), dansk journalist
 Frank Thøgersen (født 1965), dansk trommeslager og sanger
 Niels Jørgen Thøgersen (født 1945), formand for Europeans Throughout the World[
 Peder Thøgersen (biskop) (1532 – 1595), biskop over Viborg Stift
 Peder Thøgersen (præst) (1577 - 1634), dansk skolemand og præst
 Thøger Thøgersen (1885 - 1947), dansk politiker
 Thomas Thøgersen (født 1968), dansk fodboldspiller
 Thyge Thøgersen (1926 - 2016), dansk langdistanceløber

Danske efternavne